Turniej w piłce siatkowej podczas Igrzysk Europejskich 2015 w Baku był rozegrany po raz pierwszy w dniach 13-28 czerwca 2015 roku. Rywalizacja toczyła się zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, a przystąpiło do niej po 12 zespołów halowych (męskich i żeńskich) oraz po 32 pary plażowe (męskie i żeńskie). Wszystkie cztery turnieje były przeprowadzane systemem kołowym oraz systemem pucharowym. Areną zmagań halowych był obiekt Baku Crystal Hall, a plażowych Park Igrzysk Europejskich.

Siatkówka halowa mężczyzn

Uczestnicy

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa B 
Tabela

Wyniki

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

Faza pucharowa 
Zgodnie z regulaminem pary ćwierćfinałowe zostały utworzone według schematu: A1 – B4, A2 – B2/B3, A3 – B2/B3 i B1 – A4. Zespoły z miejsc drugiego i trzeciego z grup A oraz B poznały swojego rywala w drodze losowania. Na losowanie drużyn, które zajęły drugie i trzecie miejsca, zdecydowano się, by wyeliminować próby ustawiania meczów, aby trafić na potencjalnie łatwiejszego rywala.

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Siatkówka halowa kobiet

Uczestniczki

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa B 
Tabela

Wyniki

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

Faza pucharowa 

Zgodnie z regulaminem pary ćwierćfinałowe zostały utworzone według schematu: A1 – B4, A2 – B2/B3, A3 – B2/B3 i B1 – A4. Zespoły z miejsc drugiego i trzeciego z grup A oraz B poznały swojego rywala w drodze losowania. Na losowanie drużyn, które zajęły drugie i trzecie miejsca, zdecydowano się, by wyeliminować próby ustawiania meczów, aby trafić na potencjalnie łatwiejszego rywala.

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Siatkówka plażowa mężczyzn

Siatkówka plażowa kobiet

Tabela medalowa 

2015 w piłce siatkowej
Igrzyska Europejskie 2015